Silvela puede hacer referencia a:

 Silvela (apellido), apellido.
 Silvela (Friol), parroquia del municipio de Friol, provincia de Lugo, España.